est une expression anglaise signifiant « qu'est-ce qui se passe ? ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , jeu télévisé diffusé du  au  sur .

Musique

Album 

 , album d' sorti le  ;

 , album de Frank Strozier sorti en 1978 ;

 , album de B1A4 sorti le  ;

 , album de  sorti en 1971 ;
 What's Going On, album du chanteur  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sorti en  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 What's Going On, chanson du chanteur  présente sur l'album What's Going On sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Jesus Jones présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .